Camillea — рід грибів родини Graphostromataceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Camillea відносять 56 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.382

Роди грибів
Сордаріоміцети